Бодетт:

 Бодетт — город в округе Лейк-оф-Вудс, штат Миннесота, США
 Бодетт — тауншип в округе Лейк-оф-Вудс, Миннесота, США